Bayeux, un comune francese della Bassa Normandia.
 Bayeux, un comune brasiliano della Paraíba.